La Communauté de communes du Volvestre, située en France dans le département de la Haute-Garonne en région Occitanie en Volvestre, donc le siège se trouve à Carbonne dans la Maison Jallier (photo). Elle fait partie du pays du Sud Toulousain.

Historique 

Création le . En 2013 la communauté compte une commune en plus (Lahitère)

Le schéma départemental de coopération intercommunale, arrêté par le préfet de la Haute-Garonne le , prévoit la fusion de la communauté de communes du Volvestre avec la communauté de communes de Garonne Louge à partir du .

Le , les communes de la Communauté de communes de Garonne Louge adhèrent à la Communauté de communes du Volvestre.

Composition 
 La communauté de communes rassemble 32 communes.

Communes adhérentes 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Démographie 

La différence entre 2013 et 2014 est due en grosse partie à l'intégration de la communauté de communes de Garonne Louge.

Politique et administration 
Le siège de la communauté est situé à 34 avenue de Toulouse, Carbonne.

Conseil communautaire 
La communauté de communes  est administrée par le conseil de communauté, composé de 57 conseillers en 2015, élus pour 6 ans :

Présidence

Compétences

Compétences obligatoires 

• Aménagement de l’espace
- Élaboration et gestion d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) et d’un schéma de secteur
- Acquisition et constitution de réserves foncières destinées aux activités communautaires

• Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté
- Création, Aménagement, gestion et entretien de la zone d'activités industrielle, commerciale et tertiaire ACTIVESTRE
- Aménagement, gestion et entretien d'un Hôtel d'Entreprises sur ACTIVESTRE
- Actions de développement économique :
 Accueil et conseils auprès de porteurs de projet
 Communication et promotion économique du Volvestre
 Développement d’un réseau d’acteur économique
- Politique du tourisme :
 Participation à des actions coordonnées de communication à vocation touristique
 Création, aménagement et gestion des Gîtes du Volvestre à Montesquieu-Volvestre et de l’Observatoire de la nature en Volvestre à Rieux-Volvestre.

Compétences optionnelles 

• Protection et mise en valeur de l’environnement
- Mise en œuvre d’une politique globale d’élimination des déchets dans le cadre du schéma départemental
- Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie

• Création, aménagement de la voirie communale
- Création, aménagement et entretien de l’ensemble de la voirie communale.

• Politique de l’habitat et du cadre de vie
- Définition et suivi d’une politique intercommunale en matière de logement : élaboration d’un PLH, gestion et suivi de la mise en œuvre des actions s’y rapportant
- Mise en œuvre des différentes études concernant l’amélioration de l’habitat
- Mise en œuvre des actions visant à améliorer l’offre locative sur le territoire
- Conseil et assistance aux communes et aux habitants sur toutes les questions relatives à l’habitat

Compétences supplémentaires 
 Contractualisation dans le cadre d’un Pays
 Actions en faveur de la petite enfance :
- Création, aménagement et gestion des crèches
- Création et animation d’un relais d’assistantes maternelles.
 Ramassage et mise en fourrière privée des chiens et chats errants, dans le cadre des règlementations en vigueur

Voir aussi 
 Intercommunalités de la Haute-Garonne
 Communes de la Haute-Garonne
 Cantons de la Haute-Garonne
 Ancienne communauté de communes du Volvestre ariégeois

Références

Liens externes 
 

Volvestre
Carbonne